Bábel, bibliai város
Babel (2006), Alejandro González Iñárritu filmje
Tower of Babel, az Omega együttes angol nyelvű kislemeze
Babel (1978) , Patti Smith könyve
Babel, a Mumford & Sons együttes albuma
Bábel tornya, a városban épült mitikus torony
Bábeli könyvtár, Jorge Luis Borges novellája
Bábel-hal, kitalált lény (Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak c. művében)
 Babel Fish, online fordítóprogram
Bábel tornya építése, Pieter Bruegel festménye